Шампунь:

 Шампунь — одно из главных и самых распространенных средств по уходу за волосами.
 Шампунь — драма, снятая американским режиссёром Хэлом Эшби по сценарию Роберта Тауна и Уоррена Битти в 1975 году.